Downfall est un groupe de rock précurseur de Rancid.
 Downfall est un groupe de musique néofolk.
 Downfall est aussi un des titres du film La Chute (Der Untergang) réalisé par Oliver Hirschbiegel.
 Downfall est le nom de code donné à  l'opération militaire visant à l'invasion du Japon par les forces armées des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
  Downfall est un jeu de société ayant été primé en 1994 aux Mensa Select Mind Games.
 Downfall est un jeu vidéo d’aventure sorti en 2016.
 Downfall : L'Affaire Boeing est un documentaire réalisé par Rory Kennedy en 2022 à propos de l'enquête visant le Boeing 737 Max.